Camille Bloch peut désigner :
 Camille Bloch (1865-1949), un historien français, membre de l'Institut ;
 Camille Bloch, une fabrique de chocolat indépendante suisse ;
 Camille Bloch, fondateur de la fabrique de chocolat.